Юрий Николаевич Васильев:
 Васильев, Юрий Николаевич (1939—1999) — советский и российский актёр.
 Васильев, Юрий Николаевич (1949—2014) — советский футболист.